István Erdélyi ist der Name folgender Personen:

* István Erdélyi (Produzent) (* 1902), ungarischer Filmproduzent 
 István Erdélyi (Heimatforscher) (1925–1984), ungarischer Lehrer, Heimatforscher und Sammler 
 István Erdélyi (Archäologe) (1931–2020), ungarischer Archäologe und Historiker